

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podklasztorne – część miasta Zagórz
 Podklasztorne – część wsi Nowy Kazanów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

Zobacz też 
 Podklasztor